Kaftanski ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kaftanski (1899–1988), deutscher Erfinder und Unternehmer 
 Julius Kaftanski (1866–1931), deutscher Kaufmann, Filmpionier und Stummfilmproduzent